La Prima Lega 2009-2010, campionato svizzero femminile di terzo livello, si concluse con la promozione di Therwil, Aarau e Malters.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2010-2011
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2010-2011

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2010-2011
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2010-2011

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2010-2011
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2010-2011

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 

2010 3